Franciaország
Bay, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Bay-sur-Aube, település Franciaországban, Haute-Marne megyében

 Amerikai Egyesült Államok

Bay megye, megye az Amerikai Egyesült Államok, Michigan államában
Bay megye, megye az Amerikai Egyesült Államok, Florida államában
Bay megye, város az Amerikai Egyesült Államok, Texas államában
Bay megye, település az Amerikai Egyesült Államok, Washington államában

 Szomália

Bay, régió Szomáliában